Robert Webster (1938-), plongeur américain. 
  (1951-), homme politique australien.

Voir aussi